Осада Алеппо:
 осада 637 года арабами
 осада 962 года византийцами
 осада 1124 года крестоносцами
 осада 1260 года монголами